Johann Stauffer ist der Name folgender Personen:

* Johann Anton Stauffer (um 1805–nach 1871), österreichischer Gitarrenbauer 
 Johann Georg Stauffer (1778–1853), österreichischer Geigen- und Gitarrenbauer